Агашаяк ():
 Агашаяк (Назаролла Жундибайулы; 1818—1898) — казахский акын и кюйши.
 Агашаяк (Берикбол Копенулы; 1861—1932) — казахский актёр, танцор, акын и кюйши.